Rogue Island kan syfta på följande platser:

Bermuda 

 Rogue's Island, ö, St. George's,

USA 

 Rogue Island (ö i USA, Virginia, Accomack County), 
 Rogue Island (ö i USA, Virginia, Northampton County), 
 Rogue Island (ö i USA, Maine), Cumberland County, 

Robotskapade Bermudaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar